Flera uppmärksammade personer har efternamnet Golding.

William Golding, brittisk romanförfattare, född 1911.
Julian Golding, brittisk friidrottare, född 1975.
Bruce Golding, jamaicansk politiker, född 1947.
Lacena Golding-Clarke, jamaicansk friidrottare, född 1975.
Arthur Golding, engelsk översättare, född 1536.